Mayfield kan syfta på följande platser:

Australien 

 Mayfield (del av en befolkad plats i Australien, Tasmanien), Launceston, 
 Mayfield (del av en befolkad plats i Australien, New South Wales), Newcastle,

Storbritannien 

 Mayfield, Staffordshire, ort, 
 Mayfield, East Sussex – en ort i East Sussex, England
 Mayfield, Highland – en ort i Highland, Skottland
 Mayfield, Midlothian – en ort i Midlothian, Skottland
 Mayfield, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Mayfield, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England
 Mayfield, West Lothian – en ort i West Lothian, Skottland

USA 

 Mayfield, Kansas, ort, Sumner County, 
 Mayfield, Kentucky, countyhuvudort, Graves County, 
 Mayfield, Ohio, Butler County, ort, 
 Mayfield, New York, ort, Fulton County, 
 Mayfield, Ohio, Cuyahoga County, ort, 
 Mayfield, Pennsylvania, Lackawanna County, ort, 
 Mayfield, Pennsylvania, Westmoreland County, ort, 
 Mayfield, Utah, ort, Sanpete County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar